

Patronyme 

 Alain Sachs (1951-), comédien et metteur en scène français ;
 Bernard Sachs (1858-1944), neurologue américain ;
 Curt Sachs (1881-1959), musicologue allemand ;
 Ernest Sachs (1879-1958), neurochirurgien américain ;
 Eva Sachs (1882-1936), philologue classique allemande ;
 Gloria Sachs (1927-2012), créatrice de mode américaine ;
 Gunter Sachs (1932-2011), photographe allemand ;
 Hans Sachs (1494-1576), poète allemand ;
 Hans Josef Sachs (1881-1974), dentiste et collectionneur américain d'origine allemande ;
 Hanns Sachs (1881-1947), psychanalyste américain ;
 Ignacy Sachs (1927-), professeur français d'économie ;
 Ira Sachs (1965-), réalisateur de cinéma américain ;
 Jean-Jacques Sachs (1686-1762), médecin strasbourgeois ;
 Jeffrey Sachs (1954-), économiste américain ;
 Jonathan Sachs (1947-), informaticien américain ;
 Julius von Sachs (1832-1897), botaniste allemand ;
 
 Marilyn Sachs (1927-2016), écrivaine américaine pour la jeunesse ;
 Nelly Sachs (1891-1970), écrivaine allemande ;
 Marcel Sachs (1883-1961), rabbin français ;
 Maurice Sachs (1904-1945), écrivain français ;
 Rainer Sachs (1932-), biologiste et astronome germano-américain ;
 Samuel Sachs (1851-1935), banquier américain ;
 Tom Sachs (1966-), plasticien américain ;
 Tracie Sachs (1982-), skieuse de vitesse américaine ;
 Viola Sachs (1929-2020), universitaire polonaise ;
 Wolfgang Sachs (1946-), économiste allemand ;
 Wulf Sachs (1893-1946), psychanalyste sud-africain.

Titre 
 La Maladie de Sachs, roman français de Martin Winckler (1998) ;
 La Maladie de Sachs, film français de Michel Deville (1999).

Autres 
 Sachs, marque allemande de motos ;
 ZF Sachs, constructeur allemand des pièces pour automobiles, motocyclettes et poids lourds ;
 Goldman Sachs, banque d'investissement américaine ;
 Maladie de Tay-Sachs, maladie génétique ;
 Effet Sachs-Wolfe intégré, phénomène physique ;
 Maison de Sachs, famille noble allemande.

Homonymie de titre
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif